Castro Barros kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Castro Barros, kommun, La Rioja, 
 Castro Barros (ort i Argentina), La Rioja, 

Robotskapade Argentinaförgreningar